José João de Sousa Ferreira Elias Brízida (Lisboa, 20 de setembro de 1993) é um consultor português na área de criatividade e tecnologia.

Nascido em Lisboa e com a sua infância e adolescência vivida em Mação, cresceu entre a capital e o interior do país.

Mosca Digital 
Em 2018, lança a Mosca Digital, com a premissa de ser uma agência digital com foco na criatividade.

Madonna 
Pouco tempo depois do lançamento da agência, é aproveitada uma polémica em torno da Madonna, para lançar o primeiro projecto interno para o mercado.

Rapidamente viralizando.

Marcelfie 
O segundo projecto lançado, foi a "Marcelfie". Uma app que permite a todos tirarem uma selfie com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa altura em que o atual Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa se tornava conhecido pelas selfies que tirava com todos os que estão por perto, foi aproveitado o momento para lançar o projecto "Marcelfie", que se tornou numa das apps mais populares da Play Store e da App Store no momento do seu lançamento.
A app ascendeu rapidamente e tornou-se num projecto viral, tendo sido noticia internacional  e destaque na imprensa nacional

Outras informações 
Realizou no Instituto Politécnico de Tomas (IPT) a licenciatura de Comunicação Empresarial e no INDEG-ISCTE a pós-graduação em Marketing Digital.

Portugueses